Algologi kan syfta på: 

 Algologi – studier av alger, se fykologi
 Algologi – ett äldre och omtvistat namn på hur man lindrar smärta, se smärtbehandling